Skok o tyczce mężczyzn – jedna z konkurencji rozegranych podczas pucharu interkontynentalnego w Splicie. Tyczkarze rywalizowali 5 września – drugiego dnia zawodów. Konkurs zakończył się zwycięstwem Steve Hookera, który wynikiem 5,95 ustanowił nowy rekord imprezy.

Rezultaty

Bibliografia 
 
 

Skok o tyczce mężczyzn